Le nom madre est un mot espagnol et portugais, signifiant mère, et peut se référer en particulier à :

 Madre de Dios, en espagnol, et Madre de Deus, en portugais, désigne Marie, mère de Jésus Christ, et dont plusieurs toponymes, en particulier en Amérique latine, sont dérivés :
 Madre de Deus de Minas,
 Madre de Deus (Bahia), municipalités brésiliennes ;
 Madre, film muet colombien réalisé par Samuel Velásquez, diffusé en 1924 ;
 Madre, film espagnol réalisé par Rodrigo Sorogoyen, sorti en 2019.

Ne pas confondre avec 
 Madré, une commune française.

Homonymie de titre